De Oranjeboom (Amsterdam), een voormalige houtzaagmolen in Amsterdam
De Oranjeboom (Leiden), een voormalige korenmolen in Leiden
d'Oranjeboom, een korenmolen in Nieuwe Tonge
De Oranjeboom (Rotterdam), een voormalige korenmolen in Rotterdam

 De Oranjeboom (Voorschoten), een voormalige korenmolen in Voorschoten

Zie ook 
Oranjeboom (doorverwijspagina)